Île Krestovski, île de Saint-Pétersbourg à l'embouchure de la Néva.
 Krestovski ostrov, station du métro de Saint-Pétersbourg.

 Vsevolod Krestovski, écrivain russe.